Papaloapan (do nauatle papalotl, "borboleta" + apan "rio", ou rio das Borboletas) pode referir-se a:

Rio Papaloapan - rio mexicano.

Papaloapan (filme) - um filme de Luis Mandoki.

Papaloapan (navio) - um navio da armada mexicana (ARM A-411), da classe Newport, antes designado USS Newport.

Desambiguação